Я́рно Тру́лли (, р. , , Италия) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1 (1997—2011). Победитель Гран-при Монако 2004 года. Обладатель Премии имени Лоренцо Бандини (в 2000 году за 1999).

Карьера 
Ярно родился 13 июля 1974, в Пескаре, Италия. Его родители были фанатами мотогонок. Необычное для Италии имя Ярно получил в память о финском мотогонщике Ярно Сааринене, трагически погибшем в 1973 году на автодроме в Монце.

Трулли занимался картингом ещё в детстве, но в профессиональные гонки пришёл поздно. Ярно выиграл чемпионат Италии по картингу, а затем чемпионат Европы. После этого он перешёл в Формулу-3 и выиграл Германский чемпионат в 1996 году.

Формула-1

Первые годы

1997 
В  году Трулли дебютировал в чемпионате Формулы-1 в составе команды Минарди. Команда была аутсайдером и не могла обеспечить дебютанту ни быстрой машины, ни зарплаты. Прямо посреди сезона Трулли покинул команду и перешёл в более быстрый Prost. Оливье Панис, основной гонщик этой команды, сломал ноги в аварии, и Алену Просту требовалась замена. Трулли провел семь гонок, заменяя француза, и показал неплохие результаты: он финишировал четвёртым на Хоккенхаймринге, а в Австрии лидировал в первой половине гонки, но вынужден был сойти из-за сгоревшего двигателя. Трулли вынужден был уступить своё место вернувшемуся Панису на последних трёх гонках, но Ален Прост уже подписал с итальянцем контракт на следующий сезон на постоянной основе.

1998 
Следующий сезон в Prost оказался не столь впечатляющим: команда страдала из-за ненадежности моторов «Пежо» и Трулли часто заканчивал гонку из-за сгоревшего двигателя, а иногда даже не мог стартовать. В 1998 году он набрал единственное очко для команды за 6-е место в дождливом Спа (Гран-при Бельгии) и уже в 1999 вышел в лидеры команды. Несмотря на продолжающиеся технические проблемы (например, на Гран-При Германии Ярно сжег три двигателя за уик-энд), Трулли набрал больше очков чем за два предыдущих чемпионата. В сложном, дождевом Гран-при на Нюрбургринге, где с трассы сошло большинство лидеров, Ярно смог финишировать вторым, отбив атаки Рубенса Баррикелло.

2000—2001: Jordan

2000 

Трулли, видя проблемы, испытываемые командой Алена Проста, начал искать себе новое место работы. Выгодное предложение поступило от Эдди Джордана, чья команда была одним из лидеров чемпионата в то время. С 2000 года Трулли занял место ушедшего на покой чемпиона мира Деймона Хилла.

Партнёром итальянца стал вице-чемпион мира, известный гонщик Хайнц-Харальд Френтцен. Трулли, однако, c самого начала на равных боролся со своим напарником. Хотя в сезоне-2000 «Джордан-Хонда» уже не развивали прежней скорости, оба гонщика стабильно набирали очки и закончили чемпионат девятым и десятым — Френтцен лишь на одно место впереди.

2001 
Со следующего года Трулли начал постепенно опережать Френтцена. Хайнц-Харальд, к тому же, поссорился с руководством команды и был уволен. До конца сезона немца заменяли Рикардо Зонта и Жан Алези. В ходе многочисленных замен в команде, «Джордан» символически поменяли номер Ярно Трулли с 12 на 11, сделав его номинальным «первым пилотом». Трулли закончил чемпионат девятым, вновь попав в десятку лучших. Однако финансовые проблемы Jordan к тому времени стали очевидны, и итальянец покинул команду.

2002—2004: Renault

2003 

Личным менеджером Трулли был в то время известный итальянский предприниматель, экс-директор «Бенеттона» Флавио Бриаторе. В середине  года Флавио был назначен во главу новой заводской команды «Рено», и вскоре пригласил своего подопечного в её состав на место Джанкарло Физикеллы.

Партнёрами Ярно стали Дженсон Баттон и тест-пилот Фернандо Алонсо. Результаты Трулли и Баттона были примерно равными, но им так и не удалось привести «Рено» на подиум в  году. Ярно, как правило, опережал англичанина в квалификациях, но в гонках набрал на пять очков меньше и закончил чемпионат восьмым против седьмого места Дженсона.

Баттон ушёл в «BAR-Honda» на следующий год, и Алонсо стал новым партнёром Трулли. «Рено» 2003 года была явно быстрее предыдущей, Трулли и Алонсо набирали очки почти в каждой гонке. При этом, новичок-испанец чаще всего опережал опытного Ярно, попадал на поул-позишн и даже выиграл одну гонку. Трулли же довольствовался «бронзой» в Германии и восьмым местом в общем зачете, с внушительным очковым счетом — 33.

2004 
Начало чемпионата  года Трулли провел ярко, набирая очки в каждой гонке, впервые стартовал с поул-позишн в престижной гонке в Монако. В той же гонке он впервые в своей карьере победил, в упорной борьбе, в то время как Алонсо разбил свою машину. Однако конец сезона для итальянца оказался испорчен рядом сходов и неудачных финишей. Отношения гонщика с Бриаторе испортились, и в результате два итальянца уволили друг друга: Ярно отказался от услуг Бриаторе как менеджера, а сам был уволен из команды за три гонки до конца чемпионата. Его место временно занял экс-чемпион мира Жак Вильнёв, а со следующего года в команду вернулся Джанкарло Физикелла.

2004—2009: Toyota

2004—2005 
К этому моменту у Трулли уже был подписанный контракт на  год с японской заводской командой Toyota. После своего неожиданного увольнения, итальянец перешёл в состав Тойоты ещё до конца сезона, и провел две последние гонки чемпионата-2004 в её составе, хотя и нерезультативно. Все 46 очков и шестое место — лучшее в его карьере — Трулли набрал в 2004 только за «Рено».

После межсезонных тестов Ярно лучше приспособился к японской машине. Toyota TF105 2005 года оказалась одной из самых быстрых машин в истории команды. Трулли и его новый партнёр Ральф Шумахер успешно выступили в 2005 году, приведя команду к четвёртому месту в кубке конструкторов. Сам Ярно трижды финишировал на подиуме (из них два подряд на втором месте) и завоевал поул-позишн в скандальной гонке на Старой Кирпичнице.

Эта гонка, которая могла стать второй победой Ярно, осталась в истории из-за шинного скандала. Из-за дефектов в шинах Мишлен Ральф Шумахер попал в тяжелейшую аварию на квалификации, чудом избежав гибели. Гонка оказалась на грани отмены или переноса, но под давлением команды «Феррари», пользовавшейся резиной Бриджстоун, все же была проведена. Но две трети команд, в том числе Тойота, отказались в ней участвовать — таким образом, поул-позишн Трулли пустовал на стартовом поле, и он (в числе 14 гонщиков) даже не стартовал в гонке.

Тем не менее, сезон оказался для итальянца почти столь же успешен, как и предыдущий. Он набрал 43 очка и занял седьмое место, подарив японским автопроизводителям надежду на успешную конкуренцию с «Хонда».

2006 
Однако машина Тойоты  года оказалась более слабой. В первых девяти гонках сезона Трулли не смог набрать ни единого очка. В середине чемпионата он, все же, смог наверстать упущенное и почти догнать Шумахера-мл., но чемпионат был итальянцем проигран.

2007 
Сезон-2007 Трулли также начал в составе «Тойоты», показывающей по-прежнему результаты команды-середняка. В новом сезоне Ярно стал явным лидером команды на фоне спада в результатах Ральфа Шумахера.

2008 
После неутешительных результатов прошедшего чемпионата, в сезоне-2008 команда предоставила Ярно новый болид TF108, который разрабатывался с учётом рекомендаций и пожеланий Трулли. Ещё до старта чемпионата Ярно сиял оптимизмом, возлагая большие надежды на машину, признавая, однако, что TF108 все же уступает конкурентам из McLaren и Ferrari. Так же у Трулли был новый напарник — чемпион серии GP2 немец Тимо Глок. C самого начала сезона Трулли демонстрировал впечатляющую скорость, боролся за очки в числе первых 8 гонщиков и уже во второй гонке в Малайзии занял 4-е место. В итоге из 18 гонок Трулли заработал очки в 10 из них, а в Гран-При Франции, после захватывающей борьбы с McLaren Хейкки Ковалайнена, завоевал очередной для команды подиум впервые с Гран-При Австралии 2006. Итог чемпионата — 31 очко и девятое место в общем зачете. Лучше, чем в предыдущие 2 сезона, но хуже, чем рассчитывал Ярно.

2009 
В первой гонке Сезона , Трулли стартовал с пит-лейна, из-за гибкого заднего антикрыла Toyota, которое нарушало технический регламент. В гонке он финишировал третьим, но его оштрафовали прибавив к его результату 25 секунд, за обгон Льюиса Хэмилтона под жёлтыми флагами. Спустя несколько дней стало известно что Хэмилтону поступил приказ пропустить Ярно, из-за этого Льюис был дисквалифицирован, а Ярно вернули третье место. На Гран-при Малайзии он стартовал с второго места, но после пит-стопа и последовавшего ливня откатился на четвёртое место. На следующем этапе, Трулли сошёл после столкновения с Робертом Кубицей. В Бахрейне, Ярно впервые с 2005 года заработал поул-позицию и впервые установил быстрейшее время на круге, но приехал лишь третьим. Также на этом гран-при Трулли заработал свой юбилейный 10-й подиум и проехал юбилейный 10000-й круг дистанции в гонке. На первом круге Гран-при Испании попал в аварию, приведшую к сходу. Этот сход стал 13-м в карьере Трулли, когда он закончил гонку на первом круге, что является максимальным показателем за время существования Формулы-1. На Гран-при Монако 2009 года Трулли и его напарник Тимо Глок заняли последний ряд стартового поля, финишировал 13-м. В Турции Ярно квалифицировался пятым и пришёл к финишу четвёртым. Но в следующих шести Гран-при Ярно один раз сошёл из-за поломки трансмиссии в Бельгии и получил только одно очко в Венгрии. Затем, Трулли занял второе место в Японии, опередив действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. На Интерлагосе Ярно попал в аварию после опасного инцидента с Адрианом Сутилем на первом круге. Позже, Ярно был оштрафован стюардами FIA за нападки на Адриана сразу после аварии. В Абу-Даби Ярно набрал 2 очка.

Lotus и Caterham (2010—2012)

2010 
В 2010 году Ярно перешёл в команду Lotus Racing. О контракте было объявлено 14 декабря 2009 года.
В сезоне 2010 очков не набрал.

2011 
В 2011 году также выступал за ту же команду, но она стала называться Team Lotus. Команда совершила прогресс походу сезона 2011, а Ярно завоевал лучшее место в сезоне для команды — 13.

2012 
В сезоне 2012 года Трулли работал в Caterham F1 Team на предсезонных тестах в Хересе, но 17-го февраля команда объявила о замене Трулли на российского пилота Виталия Петрова.

Результаты выступлений

Статистика

Результаты выступлений в Формуле-1

Личная жизнь 
Трулли женат на Барбаре и имеет двух сыновей: Энцо (род. в 2005 году) и Марко (род. в 2006 году).

Интересные факты 
Ярно поначалу многие считали в паддоке финном — дело в том, что его родители, большие любители гонок, назвали своего первенца в честь финского мотогонщика Ярно Сааринена, разбившегося в Монце в 1973 году.

Ярно Трулли считается специалистом именно по квалификациям, регулярно обгоняя своих партнёров по команде, в гонках же он выступает не столь успешно. В связи с этим фактом некоторые комментаторы гонок используют термин «паровозик Трулли» для описания ситуации, когда за счет высокой стартовой позиции Ярно удерживает за собой группу более быстрых пилотов, не давая возможности себя обогнать. За свои оборонительные таланты неофициально признавался пилотом, лучше других защищающим свою позицию.

В 2014 году Ярно Трулли организовал свою команду для выступлений в чемпионате Формулы-Е — Trulli GP.

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт Ярно Трулли
 Команда Ярно Трулли в Формуле-Е
 Ярно Трулли: биография, карьера, статистика выступлений
 «Защищайтесь, джентльмены!» Топ-10 мастеров обороны сезона-2008

Автогонщики Италии
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Minardi
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Prost
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Jordan
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Renault
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Toyota
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты Формулы E из Италии
Пилоты Формулы E, набиравшие очки
Руководители команд Формулы E